Холокост () — многозначный термин.

 Холокост — преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп.
 «Холокост» — телевизионный мини-сериал 1978 года, снятый режиссёром Марвином Чомски. 
 Holocaust — музыкальный коллектив из Эдинбурга, созданный в 1977 и играющий в жанре хэви-метал.
  — персонаж комиксов, выпущенных компанией Marvel Comics.

См. также 
 «Холокост — клей для обоев?» — российский документальный фильм 2013 года, снятый режиссёром Мумином Шакировым.
  — британо-итальянский фильм ужасов 1977 года, снятый режиссёром Альберто Де Мартино.
 «Порнохолокост»  — итальянский сексплуатационный порнографический фильм ужасов 1981 года, снятый режиссёром Джо Д’Амато.